Kalmykiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kalmykiwka (Starobilsk, Milowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Milowe
 Kalmykiwka (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Stadtgemeinde Starobilsk